Oligotrophini — триба двокрилих комах родини Галиці (Cecidomyiidae).

Класифікація 
Триба включає наступні роди
 Acericecis
 Camptoneuromyia Celticecis Craneiobia Cystiphora Dasineura Ficiomyia Iteomyia Janetiella Kaltenbachiola Lygocecis Mayetiola Oligotrophus Phaenolauthia Procystiphora Rabdophaga Rhopalomyia Sackenomyia Semudobia Walshomyia''

Примітки 

Галиці
Триби комах